Nikolai Birjukow ist der Name folgender Personen:
 Nikolai Sotowitsch Birjukow (1912–1966), sowjetischer Autor